Ната́лья Ви́кторовна Терешко́ва (; род. 15 августа 1985, Жемчужный, Барановичский район, Брестская область) — российская актриса кино, театра и дубляжа.

Наиболее известна по ролям в телесериалах «Школа» и «Молодёжка».

Биография 
Наталья Терешкова родилась 15 августа 1985 года в посёлке Жемчужный Барановичского района Брестской области.

В три года переехала с семьёй в Барановичи.

Сначала училась в школе № 18, потом в школе № 7, которую окончила в 2002 году с серебряной медалью.

В 2007 году окончила Ярославский государственный театральный институт (мастерская В. Шалимова и О. Нагорничных), в который поступила после того, как не попала в Белорусскую академию искусств.

В 2008 году переехала в Москву.

В 2016 году родила сына и переехала в Санкт-Петербург, где сейчас живёт и работает.

Фильмография

Роли в кино 
  — Доктор Живаго, 6-я серия
  — Свободное плавание
  — Одна семья
  — Миннесота — фанатка
  — Черчилль — Нина
  — Первая попытка — Таня
  — Чужой в доме
  — Школа — Ирина Шишкова
  — Команда восемь — Ольга
  — Терминал — девушка Лациса
  — Без следа — Юля Угозина, подруга Вики
  — Склифосовский, 1 сезон
  — Катина любовь — Рита
 —2018 — Молодёжка — Рита Новикова, девушка/жена Семёна Бакина
  — Ещё один год — Оля
  — Белый снег — Тамара Тихонова

Озвучивание 
  — От винта 3D — эпизод
  — Белка и Стрелка. Лунные приключения — эпизод
  — Почемучка («Карусель») — Память, Вирус (6 сезон, 32-40 серии)
  — Путешествуй с нами! («Карусель») — Настя Ласточкина (последние серии)
  — Паровозик Тишка. Новые приключения — Тишка
  — Джинглики — Манюня
  — Царевны — Дарья (Царевна Несмеяна)
  — Огонёк-Огниво (мультфильм) — Огонёк

Дубляж

Фильмы 
  — Телекинез — Кэрри Уайт (Хлоя Морец)
  — Форсаж 7 — Рамзи (Натали Эммануэль)
  — Терминатор: Генезис — Сара Коннор (Эмилия Кларк)

Мультсериалы 
  — Гравити Фолз — Мэйбл Пайнс
  — Легенда о Корре — Корра, Мило (3-4 книги)

Награды и номинации 
 Номинация на телевизионную премию «Золотой носорог» в категории «Теленовелла (больше 32 серий)» за лучшую женскую роль в телесериале «Школа».

Примечания

Ссылки 
 Актриса из Барановичей покорила Константина Эрнста. Intex-press, 19 марта 2010

Выпускники ЯГТИ
Актрисы озвучивания России